Dix-Neuf-Juin ou XIX-Juin ou  19-Juin, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

19 juin,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

En Algérie :

 Le  : Coup d'état, alias « Redressement révolutionnaire », par lequel Houari Boumédiène remplace Ahmed Ben Bella.

En France : 

 Le  : Journée d'affrontements meurtriers pendant la révolte des vignerons du Languedoc contre le Cabinet Clemenceau.
 Le  : Libération de Montebourg dans la Manche.
 Le  : Inauguration des 571 logements sociaux du nouveau quartier du Ramponneau à Fécamp en Seine-Maritime par le préfet de Haute-Normandie Pierre Chaussade.
Le 19 juin 1990 : Décès de Louis-Philippe d'Orléans Monseigneur le Comte de Paris, Chef de la Maison de France

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page :

Graphies en langue étrangère

Notes, références et localisations

Notes 

Néant

Références

Géolocalisations 

La mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article (cf. supra) : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail, Bing Maps,  Here WeGo,  Mappy et  OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième du mois est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Néant

Voir aussi 

Homonymie
Homonymie de toponyme
19